Росен:
 село в Болгарии:
 Росен — в Бургасской области;
 Росен — в Добричской области;
 Росен — в Пазарджикской области.

 Росен, Гунхильда (1855—1928) — шведская танцовщица и балетмейстер.
 Росен, Свен (1887—1963) — шведский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1908 и 1912 гг.
 Росен, Челль (1921—1999) — шведский футболист, чемпион Олимпийских игр 1948 г.

См. также 
 Розен